Lògica, estudi dels sistemes de raonament que un ésser racional podria utilitzar per raonar
 Forma lògica, representació del seu contingut i sintaxi usant les eines de la lògica, en particular el simbolisme del càlcul proposicional i el càlcul de predicats
 Lògica algebraica, raonament obtingut mitjançant la manipulació d'equacions amb variables lliures 
 Lògica clàssica o lògica estàndard, classe de lògica intensament estudiada i més àmpliament utilitzada
 Lògica tradicional, sil·logística o aristotèlica, lògica que va començar amb Aristòtil i que es va desenvolupar a l'antiguitat principalment pels seus seguidors, els peripatètics, però que va caure en gran manera en decadència al segle III dC
 Lògica lliure
 Lògica aristotèlica, mètode de la lògica basada en els principis del filòsof grec Aristòtil (segle IV aC) 
 Lògica binària
 Lògica bivalent
 Lògica combinatòria
 Lògica computacional
 Lògica de control
 Lògica de descripció
 Lògica de primer ordre
 Lògica de segon ordre
 Lògica deòntica
 Lògica difusa
 Lògica doxàstica
 Lògica empírica
 Lògica formal
 Lògica informal o lògica no formal, estudi dels arguments, tal com es presenten en la vida diària, en oposició a l'estudi dels arguments en una forma tècnica o artificial, que correspon a la lògica formal
 Lògica matemàtica, disciplina inclosa en la matemàtica que estudia els sistemes formals en relació amb la manera en què aquests codifiquen els conceptes intuïtius de demostració matemàtica i computació com una part dels fonaments de la matemàtica
 Lògica modal, sistema formal que intenta capturar el comportament deductiu d'algun grup d'operadors modals
 Lògica no monotònica
 Lògica rellevant, tota lògica pertanyent a una de les famílies de lògiques sub-estructurals no clàssiques que imposa certes restriccions en la implicació
 Lògica temporal, tipus de lògica modal usada per a descriure un sistema de regles i simbolismes per a la representació i el raonament sobre proposicions en les quals té presència el factor temps